Герымский () — фамилия; имеет женскую форму Герымская.
 Герымский, Александр (1850—1901) — польский художник.
 Герымский, Максымилиан (1846—1874) — польский художник.